Diazonidae är en familj av sjöpungar som beskrevs av Walter Garstang 1891. Enligt Catalogue of Life ingår Diazonidae i ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diazonidae 40 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Diazonidae